Шежма — гидроним:
 Шежма — река в Архангельской области;
 Шежма — река в Республике Коми.